Сокоро има више значења:
 Округ Сокоро (Нови Мексико)
 Сокоро (Тексас)
 Сокоро (Нови Мексико)